S68 ou S-68 peut faire référence à:
 Amputation traumatique du poignet et de la main, d’après la classification internationale des maladies ;
 S-68, un club de football et de handball groenlandais.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres